La saison 2022-2023 du championnat d'Espagne de football de deuxième division est la quatre-vingt-douzième édition de la deuxième division espagnole, la quatrième sous l'appellation LaLiga SmartBank. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres.

En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les barrages pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Primera Federación.

Le Villarreal CF B, équipe réserve du Villarreal CF, ne peut pas être promue en LaLiga Santander. En revanche, elle peut être reléguée en troisième division si elle termine en bas du classement ou si son équipe première est reléguée en deuxième division.

Équipes participantes

Nombre d'équipes par communauté autonome

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison dernière, auxquelles s'ajoutent quatre promus de Primera División RFEF et trois relégués de LaLiga Santander.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis du nombre de points en fair-play, et enfin si l'égalité persiste les équipes à égalités doivent se départager au cours d'un ou plusieurs matchs d'appui disputés sur terrain neutre.

Leader par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la première place :

Dernier par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la dernière place :

Résultats

Domicile et extérieur

Évolution du classement 

À l'issue de la , le Grenade CF et le Villarreal CF B sont classés à la , le Deportivo Alavés et l'Albacete Balomié sont classés à la , et l'UD Ibiza et le Racing de Santander sont classés à la  car ils sont ex æquo selon tous les points du règlement.

Résultats par match

Barrages de promotion

Demi-finales

Finale

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Mise à jour :

Meilleurs passeurs 
Mise à jour :

Meilleurs gardiens 
Le trophée Zamora est un trophée décerné par le journal espagnol Marca au meilleur gardien évoluant dans le championnat de LaLiga SmartBank, il récompense le gardien ayant le meilleur ratio de buts encaissés par match.

Récompenses mensuelles 
Les Prix LFP sont des récompenses officielles mensuelles décernées par la LFP aux meilleur joueur du mois en LaLiga SmartBank.

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Autres statistiques 
 Premier but de la saison :  Mohammed Dauda  pour le CD Tenerife contre la SD Eibar (1-2), le  ().
 Premier but contre son camp :  David Goldar  de l'UD Ibiza contre le Grenade CF (0-2) le  ().
 Premier penalty :
 Transformé :  Stoichkov  pour la SD Eibar contre le CD Tenerife (2-1), le  ().
 Raté :  Iñigo Vicente   pour le Racing de Santander contre la SD Ponferradina (1-1), le  ().
 Premier doublé :  Dani Ojeda  pour la SD Ponferradina contre le FC Cartagena (3-2), le  ().
 Premier triplé :  Myrto Uzuni  pour le Grenade CF contre le Villarreal CF B (3-0), le  ().
 Premier quadruplé : 
 But le plus rapide d'une rencontre : 28 secondes  Myrto Uzuni  pour le Grenade CF contre le Villarreal CF B (3-0), le  ().
 But le plus tardif d'une rencontre :  Armando Sadiku  pour le FC Cartagena contre la SD Huesca (3-2), le  ().
 Premier carton jaune :  Marcelo Saracchi  pour le Levante UD contre la SD Huesca (0-0), le  ().
 Premier carton rouge :  Roger Brugué  pour le Levante UD contre la SD Huesca (0-0), le  ().
 Match(es) le(s) plus violent(s) : 
 Champion d'automne : 
 Champion : 
 Meilleure attaque : 
 Pire attaque : 
 Meilleure défense : 
 Pire défense : 
 Meilleure différence de buts : 
 Pire différence de buts : 
 Journée de championnat la plus riche en buts : 
 Journée de championnat la plus pauvre en buts : 
 Plus grande marge de buts dans une rencontre :  
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur :

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football de deuxième division
 LaLiga Santander 2022-2023
 Primera Federación 2022-2023
 Segunda Federación 2022-2023

Lien externe 
  Site officiel

2022-2023
Espagne M2
Football M2
Espagne M2